

Cinema 
 La Leyenda del Tesoro – film del 2011 diretto da Hugo Rodríguez.
 La leyenda – film del diretto da Sebastián Pivotto.

Letteratura 
 Leyendas negras de la Iglesia – antologia dello scrittore italiano Vittorio Messori.

Musica 
 Asturias (Leyenda) – composizione per pianoforte di Isaac Albéniz.
 La leyenda del tiempo – album del cantante Camarón de la Isla de 1979.
 Leyenda – album degli Inti-Illimani, John Williams e Paco Peña del 1993.
 La leyenda de la Mancha – album dei Mägo de Oz del 1998.

Sport 
 Leyenda de Plata – torneo annuale di lucha libre.

Pagine correlate 
Leggenda (disambigua)